Kaloega, plaats in Rusland
 Kaluga (Polen), plaats in Polen